Il termine dismutazione viene utilizzato:

Dismutazione – reazione chimica di ossidoriduzione
Dismutazione – caso particolare di permutazione (calcolo combinatorio, matematica)